Gari Plejer DMS, OIG (rođen 1. novembra 1935) južnoafrički je profesionalni golfer u penziji, za koga se smatra da je jedan od najvećih golfera ikada. Tokom svoje karijere, Plejer je osvojio devet glavnih šampionata na redovnoj turneji i devet velikih prvenstava na Šampionskoj turi. Sa 29 godina, Plejer je osvojio Otvoreno prvenstvo SAD 1965. i postao jedini neamerikanac koji je osvojio sve četiri glavna prvenstva u karijeri, što je poznato kao Grand slam karijere. U to vreme on je bio najmlađi igrač koji je to uradio, iako su Džek Niklaus (26) i Tajger Vuds (24) nakon toga oborili ovaj rekord. Plejer je postao tek treći golfer u istoriji koji je osvojio Grand slam karijere, prateći Bena Hogana i Džina Sarazena, a od tada su samo Niklaus i Vuds izvršili taj podvig. Plejer je osvojio 163 turnira na šest kontinenata tokom sedam decenija i uveden je u Svetsku dvoranu slavnih golfa 1974. godine.

Sa nadimcima Crni vitez, gospodin Fitnes i međunarodni ambasador golfa, Plajer je takođe poznati arhitekta golf terena sa više od 400 dizajnerskih projekata na pet kontinenata širom sveta. On je napisao ili je doprineo pisanju 36 knjiga o golfu.

Njegova poslovna interesovanja ekskluzivno zastupa kompanija Blek Kajt Internašonal, čime su obuhvaćeni Gari Plejerov Dizajn, Plejerove nekretnine, Plejerova fondacija, Gari Plejerova akademija i Blek Kajt preduzeća, čiji aspekti uključuju licenciranje, događaje, izdavaštvo, vino, odeću i suvenire.

Gari Plejerova ergela uzgaja čistokrvne trkačke konje, uključujući predstavnika na Epsom Derbiju 1994 Broadvej Flajera.

GPG upravlja Plejerovom fondacijom čiji osnovi cilj je promovisanje obrazovanja neprivilegovanih društvenih slojeva širom sveta. Godine 1983, Plejerova fondacija je osnovala Bler Atol škole u Johanezburgu u Južnoj Africi, koje imaju obrazovna sredstva za više od 500 učenika od vrtića do osmog razreda. U 2013. godini proslavio je svoju tridesetogodišnjicu dobrotvornim golf događajima u Londonu, Palm Biču, Šangaju i Kejptaunu, čije je ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosio više od 60 miliona američkih dolara.

Glavni šampionati

Hronologija rezultata 

CUT = propustio poluplasman (3. u 1970, 1980, 1981 i 1985 na Otvorenim šampionatima)
WD = povukao se
"T" označava nerešen rezultat.

Pregled 

Najviše uzastopnih plasmana – 37 (1970 PGA – 1980 Masters)
Najduže zadržavanje u prvih deset – 6 (1962 PGA – 1964 Masters)

Rezultati na Plejersovom šampionatu 

CUT = propustio poluplasman
"T" označava nerešen rezultat

Šampionske ture glavnih šampionata

Hronologija rezultata 

1Seniorski otvoreni šampionat nije bio deo Šampionske glavne ture do 2003, mada je deo Evropske seniorske ture. Plejer je pobedio na ovom prvenstvu tri puta pre njegovog priznavanja.

CUT = Propustio poluplasman
NYF = Turnir još nije osnovan
"T" = nerešeno

Reference

Spoljašnje veze 

 -{Gary Player Profile at Golf Legends}-
 -{Gary Player Golf Course Design}-
 -{Gary Player Foundation}-

Рођени 1935.
Јужноафрички спортисти